Inussuttalik bezeichnet:
 Inussuttalik (Berg), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Inussuttalik (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Inussuttalik (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Inussuttalik (Insel, Uummannaq) (auch Uigukumiakassak), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland